Тахо
 Тахо — река на Пиренейском полуострове.
 Тахо — озеро в Калифорнии, США.
   — национальный лес в Калифорнии, США.
 Сарса-де-Тахо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.

См. также 
 Chevrolet Tahoe — автомобиль американской компании Chevrolet.
 Tahoe-LAFS — распределённая параллельная файловая система с защитой от сбоев, поддерживается контроль доступа, написана на Python под GPLv2.